Олена Олександрівна Тимофєєва-Рессовська  (;   — ) — російсько-радянська вчена-біолог, генетик, еколог. Займалась вивченням популяційної генетики та радіаційної екології.

Життєпис 
Народилась Олена Олександрівна Тимофєєва-Рессовська (дівоче прізвище — Фідлер) 21 червня 1898 році у Москві (Російська імперія). Батько майбутньої вченої, Олександр Фідлер, керував приватної школою для дівчат. Зростала у багатодітній родині — мала двох братів та шістьох сестер. Всі діти отримали освіту. Сестри вивчали хімію та музику.

Навчаючись у Москві, зустріла свого майбутнього чоловіка — Миколу Володимировича Тимофеєва-Ресовського. У подружжя було двоє дітей — Дмитро (1923 р.) та Андрій (1927 р.). У 1943 році Дмитро Тимофеєв-Рессовський був звинувачений за антифашистську діяльність та заарештований у Німеччині. Загинув у концтаборі Маутхаузені. Андрій Тимофеєв-Рессовський став відомим фізиком .

Наукова кар'єра 
Олена Тимофєєва-Рессовська разом з чоловіком Миколою опублікували у співавторстві десятки наукових робіт з розвитку генетики. В 1920-х роках вони вивчали та досліджували на прикладі Drosophilia funebris поняття пенетрантності і експресивності. У відповідь на рентгенівські експерименти Мюллера наприкінці 1920-х років вони звернули свою увагу на мутацію і популяційну генетики. Робота 1927 року надавала перше експериментальне підтвердження прихованої генетичної мінливості.

За рекомендацією М.Кольцова, директора Московського інституту експериментальної біології, Тимофєєв-Рессовський був запрошений Оскаром Вогтом для роботи в берлінському Інституті досліджень мозку ім. Кайзера Вільгельма в 1925 році. Це сталося частково через німецьке походження Олени. Берлін був зручним місцем для жінок: Сесіль і Марта Фогт, Естера Тененбаум, Стелла Роуз, Роза Шрагенхайм, Гертруда Соенк також працювали в інституті.

Після приходу нацистів до влади в 1933 році змінився політичний клімат у Німеччині. Інститут був змушений звільнити іноземців, жінок і євреїв. Олена офіційно пішла на пенсію, хоча продовжувала співпрацювати з чоловіком. Незважаючи на зусилля Миколи і Оскара Вогта, Тененбаум був вимушений вийти з інституту (і країни) в 1934 р. за сприяння дослідницького гранту, Марта Вогт залишила Німеччину в 1935 році. Ситуація в Радянському Союзі була небезпечною: арештовували та знищували членів сімей Миколи і Олени. Колеги попереджали не повертатися додому; коли наказали зробити це в 1937 році, Микола відмовився. Він використовував конкуруючі пропозиції Сполучених Штатів, щоб домовитися про поліпшення умов праці у своїй берлінській лабораторії.

Старший син Олени був заарештований німцями в 1943 році, а її чоловік — росіянами в 1945 році. Їхня доля залишилася невизначеною, але Олена мала можливість продовжувати працювати в Берліні, коли її молодший син відновив навчання. З 1946—1947 рр. Працювала під керівництвом Ханса Нахцхейма в Зоологічному інституті Берлінського університету. У 1947 році вона отримала повідомлення, що Микола живий, а в серпні до нього приєдналися Олена і Андрій на Уралі.

Олена знову працювала дослідником на кафедрі, яку очолював її чоловік, спочатку на Уралі, а потім, за останнє десятиліття свого життя, в Інституті медичної радіології під Москвою. Вона продовжувала свою наукову роботу, хоча вона не отримувала зарплату, а можливості для публікації часто обмежувалися таємницею її роботи. У цей період вона працювала над проблемами радіаційної екології та популяційної генетики, хоча вивчення генетики в СРСР загалом було заборонено до середини 60-х років. Вона входила до складу першої групи в СРСР для вивчення генетики «Arabidopsis». Олена померла в 1973 році; втрата була серйозним ударом для чоловіка.

Центр молекулярної медицини Макса Дельбрюка проводить серію лекцій, названих у честь Олени Тимофєєвої-Рессовської.

Див. також 
 Жінки в науці

Література 
 Helga Satzinger, Annette Vogt: Elena Aleksandrovna und Nikolaj Vladimirovic Timoféeff-Ressovsky (1898—1973; 1900—1981).
 Daniil Granin: Der Genetiker. Das Leben des Nikolai Timofejew-Ressowski, genannt Ur. Köln 1988, Pahl-Rugenstein, 1988.
 Vonsovskij, S. V.: Pamjati E. A. Timofeevoj-Resovskoj. (zum Gedenken an E. A. Timofeeva-Resovskaja) In: Nauka Urala, No.9 (Mai) 1998, S. 4. (Artikel zum 100. Geburtstag von Elena Timoféeff-Ressovsky).

Примітки 

Жінки-науковці
Російські біологи
Російські генетики
Російські екологи